Naga's (van Sanskriet, Hindi: naga = slang) kan verwijzen naar:
Naga (etnische groep), een volk in het noordoosten van India (met name in Nagaland) en aangrenzend gebied in Burma (Myanmar);
Naga Rajputs, een Indiase jati (kaste) van krijgers;
Naga's (Mahabharata), een volk uit de Mahabharata en hindoeïstische mythologie;
Naga's (Sri Lanka), een volk dat volgens de kronieken van Sri Lanka in de eerste eeuwen voor Christus op dit eiland woonde;
Naga's van Padmavati, een historische dynastie uit het noorden van India, die in de 3e eeuw over het gebied rond Gwalior en Mathura heerste.

Zie ook
Naga (doorverwijspagina)
Nagas